Slovo nafta může označovat:
 motorovou naftu (palivo do vznětových motorů)
 solventní naftu (rozpouštědlo, ředidlo)
 ropu (v obecném jazyce)
 zkratku NAFTA pro Severoamerickou dohodu o volném obchodu (North American Free Trade Agreement).